Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Alexander Popp che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 3-0.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Raemon Sluiter (Campione)
 David Prinosil (primo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)

 Alexander Popp (finale)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Željko Krajan (secondo turno)
 Dick Norman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2002